Пи́рттипо́хья () — посёлок в Кааламском сельском поселении Сортавальского района Карелии России.

География 
Название Пирттипохья переводится с финского языка как «Угол избы».

Посёлок расположен на северном берегу озера Вахваярви в 27 км к северу от Сортавалы. Заброшен в конце 1990-х годов. Долгое время сохранялся бревенчатый дом, посещаемый рыбаками и охотниками. В настоящее время дом сгорел.

Население

Инфраструктура 

Путевое хозяйство. Разобранная железнодорожная станция, ныне остановочный пункт Пирттипохья на 304,6 км перегона Маткаселькя — Алалампи — Янисъярви. В прошлом имелся железнодорожный вокзал.

Интересные факты 
Финский писатель Альгот Унтола, часто выступающий под псевдонимом Майю Лассила, написал повесть «Пирттипохья и её обитатели», которая издана в СССР в 1957 году на русском языке.

Транспорт 
Вследствие трудного доступа и отдалённости от крупных населённых пунктов посёлок занесён в Перечень труднодоступных и отдалённых местностей в Республике Карелия.

Примечания 

 

 
Населённые пункты Сортавальского района